Зихерман — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Зихерман, Хаим Яковлевич — советский биолог.
 Зихерман, Шандор Матьяшевич (1935—2021) — советский и венгерский художник.

См. также 
 Зикерман
 Зицерман